

Посилання 
 Головне управління статистики у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, м. Києві , м. Севастополі

 Перепис населення України (2001)
 Чисельність населення на 1 січня:
 2004,
2005,
2006,
2007,
2008,
2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2014,
2015,
2016,
2017,
2018,
2019,
2020

Див. також 
 Природний рух населення України
 Список областей України за чисельністю населення

Списки областей України
Демографічні показники України